Der Wettkampf im Bodenturnen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli und am 2. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre statt.

Im Qualifikationswettbewerb am 25. Juli 2021 hatten sich acht Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Athletinnen pro Nation im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) und der Ausführung (E-Note), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turnerinnen die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Laut Regelwerk gewann bei gleicher Punktzahl die Athletin mit der höheren E-Note. Wenn diese identisch war, gewann die Athletin mit der höheren D-Note. War auch diese identisch, dann teilten sich die Athletinnen den Platz. Genau dieser Fall trat bei Mai Murakami und Angelina Melnikowa ein, so dass beide mit der identischen Wertung die Bronzemedaille gewannen.

Die Medaillen überreichte Octavian Morariu, rumänisches IOC-Mitglied, begleitet von Farid Gayibov Mitglied des Exekutivkomitees der FIG aus Aserbaidschan.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation 
Sonntag, 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Finale 
Montag, 2. August 2021, 17:57 Uhr (Ortszeit)

Weblinks 

 Olympic Sports Gymnastics

Einzelnachweise 

Boden Frauen
Ariake Gymnastics Centre